Sorry (« désolé » en anglais), peut notamment faire référence à :

Musique

Singles 
 , est une chanson interprétée par Grace Jones parue en single en 1976.
 , est une chanson interprétée par The Easybeats parue en single en 1986.
 , est une chanson interprétée par Sandra Kim parue en single en 1987.
 , est une chanson interprétée par Madonna parue en single en 2006.
 , est une chanson interprétée par Buckcherry  parue en single en 2007.
 , est une chanson interprétée par Madness parue en single en 2007.
 , est une chanson interprétée par Ciara parue en single en 2012.
 , est une chanson interprétée par Justin Bieber parue en single en 2015.
 , est une chanson interprétée par Beyoncé parue en single en 2016.

Chansons 
 , est une chanson interprétée par Guns N' Roses issue de l'album  sorti en 2007.
 , est une chanson interprétée par Jonas Brothers issue de l'album  sorti en 2008.

Autres 
  est un jeu de société américain produit par Parker Brothers.

Homonymie de titre